Wahlkreis 68 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 68
 Landtagswahlkreis 68